Resum de l'activitat de la temporada 1983-1984 de la Segona divisió espanyola de futbol.

Clubs participants

Classificació

Resultats

Resultats finals 
 Campió: Reial Madrid Castella.
 Ascensos a Primera divisió: Hèrcules CF, Racing de Santander i Elx CF.
 Descensos a Segona divisió: Cadis CF, RCD Mallorca i UD Salamanca.
 Ascensos a Segona divisió: CE Sabadell, CD Logroñés, Lorca Deportiva i Calvo Sotelo CF.
 Descensos a Segona divisió B: Linares CF, Algeciras CF, CF Palencia i Rayo Vallecano.
 Màxim golejador:  Julio Salinas (Bilbao Athletic).

Notes

Referències 

Temporades de la Segona divisió espanyola de futbol
Competicions futbolístiques del 1983
Competicions futbolístiques del 1984